Zdvih může být :

obecně
 synonymum pro slovo vyzdvižení, zdvihání
sport
 zdvih (sport), sportovní technika při zdvihání těžkých břemen – viz vzpírání

technika
 zdvih (technika), vymezuje dráhu nebo rozsah pohybu pracovní části nějakého stroje
 zdvih pístu u pístového tepelného stroje
 zdvih pracovní části zdvihadel (např. u jeřábu, vysokozdvižného vozíku, vysokozdvižné plošiny apod.)

elektrotechnika
 frekvenční zvih
 modulační zdvih

karetní hry
 zdvih (karty), dílčí část řady karetních her

jiné významy
 zdvih (kouzelnictví), magická technika v užívaná kouzelnictví
 dvojitý zdvih

Související články 
 zdviž